В 1980 году состоялся 6 розыгрыш Кубка РСФСР по футболу. В финале встречались «Торпедо» (Тольятти) и «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

Турнирная сетка

Финал

Обладатели Кубка РСФСР 
За обладателя кубка РСФСР 1980 года команду «Торпедо» выступали:
 6 игр: Галлиулов, Новиков (1 гол), Федотов (6 пропущенных мячей)
 5 игр: Закеров, Ларионов (2), Овчинников (1), Скворцов (1), Сидоров (6),  (1), Шукевич (1)
 4 игры: Волков, Мартьянов, Напреев (3), Цыценко (1)
 3 игры: Будниченко (-1), Грищенко, Малухин
 1 игра: Елшин, Швецов, Шилов, Шинкаренко

Примечания

Ссылки 
FootballFacts

Футбол в СССР в 1980 году
Кубок РСФСР по футболу